Löwenbrücke steht für:

Deutschland:
 Löwenbrücke (Bamberg)
 Löwenbrücke (Berlin)
 Löwenbrücke (Münden)
 Löwenbrücke (Neustadt am Rübenberge)
 Löwenbrücke (Radeberg)
 Löwenbrücke (Würzburg), siehe Ludwigsbrücke (Würzburg)

Weitere:
 Löwenbrücke (Sankt Petersburg)
 Löwenbrücke (Sofia)
 Löwenbrücke (Wien), siehe Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage #Schemerlbrücke